

Красносельське — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Красносельське — село, Буландинський район, Акмолинська область

Красносельське — село, Хабаровський район, Хабаровський край